Тиро́ль () — многозначное слово:

Топоним 
 Тироль — историческая область в Восточных Альпах, графство в составе Священной Римской империи.
 Тироль — федеральная земля Австрии.
 Тироль — средневековый замок на севере Италии.

Фамилия 
 Тироль, Жан (род. 1953) — французский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2014 года.
 Тироль, Михаил Петрович (1814—1866) — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 10037; 26 ноября 1857 года.

Футбольные клубы 
 «Тироль» — австрийский футбольный клуб из Инсбрука (существовал в 1993—2002 годах).
 «Сваровски-Тироль» — австрийский футбольный клуб из Инсбрука (существовал в 1986—1992 годах).
 «Сваровски Тироль» — австрийский футбольный клуб из тирольского города Ваттенс (основан в 1930 году).

См. также 
 Южный Тироль — автономная провинция Италии.
 Восточный Тироль — обособленная часть австрийского Тироля с центром в городе Лиенц.
 Северный Тироль — основная часть австрийской земли Тироль.
 «Тиволи Штадион Тироль» — многоцелевой стадион в городе Инсбруке.